Клуб Депортиво Олимпик де Хатива () е испански футболен отбор от град Хатива, който е автономна област на Валенсия. Основан е през 1932 г. и се състезава в група 3 на Сегунда дивисион Б. Играе домакинските си срещи на стадион Ла Мурта, който е с капацитет от 9000 седящи места.

История 
Футбол в Хатива има от 1924 г., като редица клубове от града са се състезавали в регионалните лиги на Валенсия. Още от основаването си през 1932 г., Депортиво де Хатива е основен представител на града. По време на Гражданската война в Испания играе в много регионални състезания и печели промоция за Терсера дивисион (четвърта дивизия) през 1943 г. с продължителност от един сезон, но през 1945 г. се завръща отново. Поради финансови трудности, клубът преустановява участието си в дивизията през 1951 г., само пет години след своето завръщане. През следващото десетилетие, Олимпик се представя доста сило в Сегунда дивисион Б като завършва няколко пъти в топ пет, 3 пъти достига до плейофи за влизане в Сегунда дивисион като играе срещу Химнастик Тарагона през 1959 г., КД Малага през 1960 г. и КД Атлетико Балеарес през 1961 година. Отборът не успява да спечели промоция след тези срещи, което води до разочарование и клубът бавно започва да слиза надолу в класирането до отпадане надолу в Терсера дивисион. Това в крайна сметка завършва с изпадане в регионалните първенства след преструктурирането на дивизиите през 1968 година.

Олимпик се завръща в Сегунда дивисион Б (носила дотогава името трета дивизия) през 1977 година, като завършва на осмо място в дебютния си сезон, но през 1982 г. отново изпада в долната дивизия. Завръща се в трета дивизия през сезон 1987/88 под ръководството на треньора Бенито Флоро, като клубът прави най-доброто си участие като се класира на 4-то място, но не успява да влезе в зоната, която му дава право да участва в плейофната фаза за влизане в Сегунда дивисион. През 1991 г. клубът се завръща в Терсера дивисион, където играе по-голямата част от следващите две десетилетия, с пет години прекарани в регионалните лиги. През сезон 2010/11 г., след три неуспешни опита за плейофите, Олимпик де Хатива се завръща в Сегунда дивисион Б след 20 години отсъствие.

През сезон 2013/14 отборът успява да се класира за 1/16 финалите на Купата на краля, където играе срещу Реал Мадрид.
Първият мач се играе в Хатива, а резултата в краят на мача изненадващо за всички е 0 – 0. В мачът реванш обаче Олимпик отстъпва с 0 – 2 в Мадрид и така отпада от турнира.

Сезон по сезон 

 11 сезона в Сегунда дивисион Б
 43 сезона в Терсера дивисион

Външни препратки 
 Профил в Soccerway
 Профил във

Източници 

Олимпик де Хатива
Валенсийска общност
Основани в Испания през 1932 година